Abscherung steht für:
 Abscherung (Geologie)
 Abscherung (Statik)